Henriville peut désigner :
 Henriville, commune française de Moselle ;
 Henriville, quartier d’Amiens ;
 Henriville (Brésil), une ancienne colonie française de la France antarctique.

Voir aussi 

 Henridorff, commune française de Moselle.